Дорожково — деревня на юго-западе Бежаницкого района Псковской области. Входит в состав сельского поселения Кудеверская волость.

Расположена на Бежаницкой возвышенности, в 6 км к югу от волостного центра Кудеверь и в 50 км к юго-западу от райцентра Бежаницы.

Численность населения деревни составляет 91 житель (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района